Optimizacija (računarstvo), poboljšanje sustava u svrhu reduciranja vremenskih, memorijskih i inih zahtijeva, ili svojstava sustava
 Optimizacija (matematika), pronalaženje maksimuma i minimuma funkcije